Кретей:
 Кретей или Крефей — персонаж древнегреческой мифологии.
 Кретей — город во Франции.
 Кретей — округ во Франции.
 «Кретей» — французский футбольный клуб.